Desa Kutajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Kutajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,15, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar